Махи — может означать:

 Махи — изолированное (односуставное) упражнение, в котором работает только плечевой или тазобедренный сустав.
  — кипрская газета.
 Махи — река в Индии.

Фамилия 
  — футболист.
 Махи, Маргарет (1936—2012) — новозеландская писательница, автор романов для детей и юношества.
 Махи, Мимун (род. 1994) — нидерландский футболист марокканского происхождения.
  и Стейси Лемменс — бельгийские сводные сёстры, которые исчезли в городе Льеж 10 июня 2006 года и были найдены убитыми 28 июня 2006 года. Исчезновение и последующее обнаружение убитых девушек вызвали волнение в Бельгии, тем более, что они напоминали о многих убийствах педофилов, совершённых Марком Дютру около десяти лет до этого случая.

См. также 
 Суккаль-махи — царская династия, правившая в 1850 до н. э. — ок. 1505 до н. э. в древнем государстве Элам (Южный Иран).
 Махо — испанский щеголь.